De marathon van Praag is een hardloopevenement over een afstand van 42,195 km, dat sinds 1995 jaarlijks in Praag wordt gehouden. De race vindt over het algemeen plaats in de maand mei. Het evenement behoort tot de grootste marathons van Tsjechië. Het parcours is met een hoogteverschil van 10 meter tussen het laagste en hoogste punt uitermate vlak.

In slechts een decennium groeide de race uit tot een belangrijke wedstrijd met 55 verschillende, deelnemende landen. De marathon van Praag is de vijftiende snelste en een van de mooiste ter wereld.

Tussen 1998 en 2011 was het evenement ook elk jaar het toneel van de Tsjechische kampioenschappen op de marathon.

Parcours 
Het parcours loopt gedeeltelijk om het stadscentrum heen. De start is op het Oude Stadsplein op de Karelsbrug en de finish is in Kampa Park.

Parcoursrecords 
 Mannen: 2:05.39 - Eliud Kiptanui  (2010)
 Vrouwen: 2:21.57 - Valary Jemeli Aiyabei  (2017)

Top 10 snelste overall
Met een gemiddelde tijd van 2:06.29,7 staat Praag op de zeventiende plaats van de Lijst van snelste marathonsteden.

(bijgewerkt t/m 2022)

Uitslagen

Aantal finishers